Gromada Bielawy steht für:

 Gromada Turów (Powiat Częstochowski)
 Gromada Turów (Powiat Radzyński)
 Gromada Turów (Powiat Wieluński)